Валентин Анатольевич Панюшкин  (28 августа 1953, с. Морсово, Пензенская область — 7 июля 2015, Анталья, Турция) — советский и российский юрист, профессор, декан юридического факультета Воронежского государственного университета (1987—2015).

Биография 
Родился в селе Морсово Салтыковского района Пензенской области.

Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета (1975), где в дальнейшем и работал.

С 1975 года — преподаватель, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Воронежского государственного университета.

В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году получил учёное звание доцента. В 1999 году получил учёное звание профессора. С 1996 года — заведующий той же кафедрой, с 2001 года — заведующий кафедрой организации судебной власти и правоохранительной деятельности, с 1987 года — декан юридического факультета.

Автор свыше 80 публикаций, в том числе книг «Научно-технический прогресс и уголовное судебное производство (правовые аспекты)» и «Судоустройство и уголовный процесс России. 1864 год».

Умер от острой коронарной недостаточности, находясь на отдыхе в Турции.

Примечания

Ссылки 
 
 
 ВГУ юридический факультет юбилей 2009 год

Выпускники юридического факультета Воронежского государственного университета